

Prénom 
 Kayla Alexander (1991-), joueuse de basket-ball canadienne.
 Kayla Banwarth (1989-), joueuse de volley-ball américaine.
 Kayla Day (1999-), joueuse de tennis américaine.
 Kayla Ewell (1985-), actrice américaine.
 Kayla Foster, actrice de théâtre et de séries télévisées américaine.
 Kayla Harrison (1990-), judokate américaine.
 Kayla Mack (1989-), joueuse canadienne de rugby à XV.
 Kayla McAlister (1988-), joueuse internationale néo-zélandaise de rugby à sept.
 Kayla McBride (1992-), joueuse américaine de basket-ball.
 Kayla Moleschi (1990-), joueuse canadienne de rugby à sept.
 Kayla Mueller (1988-2015), activiste américaine des droits humains et humanitaire.
 Kayla Pratt (1991-), rameuse néo-zélandaise.
 Kayla Rolland (1993-2000), jeune américaine de six ans tuée par balles par Dedrick Owens, l’un de ses camarades de classe également âgé de six ans.
 Kayla Standish (1989-), joueuse américaine de basket-ball.
 Kayla Williams (1993-), gymnaste artistique américaine.

Divers 
 , une rivière en Inde.

Prénom féminin
Prénom américain